Jordan Hill (né le  à Sarnia, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il débute en 2007 avec les Sting de Sarnia dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||65 ||2 ||3 ||5 ||49 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2008-2009 || Sting de Sarnia || LHO ||67 ||7 ||15 ||22 ||49 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Sting de Sarnia || LHO ||41 ||4 ||15 ||19 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Spirit de Saginaw || LHO ||28 ||3 ||16 ||19 ||18 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH ||17 ||1 ||1 ||2 ||29 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0  
|-
|2010-2011 || Reign d'Ontario || ECHL ||28 ||3 ||6 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||41 ||1 ||2 ||3 ||35 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||33 ||5 ||7 ||12 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Reign d'Ontario || ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 68 || 0 || 12 || 12 || 54 || 18||2 || 1||3 ||7
|-
|2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 36 || 1 || 3 || 4 || 27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL ||66 ||4||22 ||26 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Walleye de Toledo || ECHL ||41 ||3 ||11 ||14 ||27 ||17 ||0 ||1 ||1 ||15
|-
|2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Sarnia (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Walleye de Toledo
Défenseur de hockey sur glace